USS Savannah — кораблі ВМС США, названі на честь міста Саванна, штат Джорджія.

 USS Savannah (1798) — 1-гарматна галера, на службі протягом 1799-1802 років. 
 USS Savannah (1842) — вітрильний фрегат, на службі протягом 1842-1883 років. 
 USS Savannah (AS-8) — плавуча база підводних човнів, на службі протягом 1917-1934 років. 
 USS Savannah (CL-42) — легкий крейсер типу «Бруклін». На службі протягом 1938-1947 років. Зданий на злам у 1966 році.
 USS Savannah (AOR-4) — танкер-заправник типу «Вічита»,  на службі протягом 1970-1995 років. 
 USS Savannah (LCS-28) — бойовий корабель прибережної зони типу «Індепенденс». Спущений на воду у 2020 році.

 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни